Ewa Smal – polska montażystka filmowa
 Mieczysław Smal – polski wojskowy
 Siarhiej Smal – radziecki i białoruski zapaśnik